Tragiopsis scabriuscula är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Tragiopsis scabriuscula ingår i släktet Tragiopsis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
scabriuscula